Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Amanda Coetzer 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Hingis (semifinali)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Conchita Martínez (Campionessa)
 Julie Halard-Decugis (terzo turno)
 Sandrine Testud (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Anna Kurnikova (secondo turno)
 Anke Huber (quarti di finale)

 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Amanda Coetzer (finale)
 Ai Sugiyama (primo turno)
 Silvija Talaja (terzo turno)
 Ruxandra Dragomir-Ilie (secondo turno)
 Sabine Appelmans (secondo turno)
 Chanda Rubin (terzo turno)
 Patty Schnyder (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 2000